Okręty US Navy o nazwie USS "Holder", pochodzącej od Randolpha Holdera, pilota, który zginął w czasie bitwy pod Midway:
 Pierwszy "Holder" (DE-401) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który został ciężko uszkodzony w czasie walki w 1944 i wycofany ze służby.
 Drugi "Holder" (DD-819) był niszczycielem typu Gearing, który był w służbie w latach 1945-1976. Został następnie przekazany Ekwadorowi.

Holder